Макарио Гомез има више значења:

 Макарио Гомез (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Макарио Гомез (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику